Мостафа Таха (араб. مصطفى طه‎, 24 березня 1910, Каїр — дата смерті невідома) — єгипетський футболіст.
 Таха Акгюль (тур. Taha Akgül; нар. 22 листопада 1990, Сівас, іл Сівас) — турецький борець вільного стилю.
 Джамаль Таха (нар. 23 листопада 1966) — ліванський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Таха Бехбахані (*перс. تاها بهبهانی‎‎‎, 3 березня 1947) — сучасний іранський художник, скульптор, режисер телебачення і театру.
 Махмуд Мохаммед Таха (араб. محمود محمد طه‎; 1909, Руфаа, Анґло-Єгипетський Судан — 18 січня 1985, Хартум, Демократична Республіка Судан) —  суданський релігійний мислитель і громадський діяч, засновник руху Братів-республіканців. 
 Халіл Таха (5 червня 1932) — ліванський борець, олімпійський медаліст.
 Таха Яссін Хеніссі (фр. Taha Yassine Khenissi, араб. طه ياسين الخنيسي‎, нар. 6 січня 1992, Зарзіс) — туніський футболіст.
 Таха аль-Хашимі (араб. طه الهاشمى‎; 1888—1961) — іракський військовик і політик, очолював уряд країни від лютого до квітня 1941 року.
 Ріяд Таха Шамсан, Доктор Ріяд Таха Шамсан — український правознавць.